Château de Courcy peut désigner :
 Château de Courcy, situé à Courcy (Calvados) ;
 Château de Courcy, situé à Fontenay-sur-Mer (Manche).

Courcy